

Musica 
 Guillaume Tell – titolo originale francese dell'opera Guglielmo Tell di Gioachino Rossini (1829)

Cinema 
 Guillaume Tell – fotopittura animata francese del 1896 diretta da Charles-Émile Reynaud
 Guillaume Tell – cortometraggio del 1903 diretto da Lucien Nonguet

Pagine correlate 
Guglielmo Tell (disambigua)
Wilhelm Tell
William Tell